Pies steht für:

 Pies, lombardischer Name von Plesio, italienische Gemeinde in der Provinz Como
 Hunsrücker Knochenflickerfamilie Pies

Pies ist der Familienname folgender Personen:
 Diederich Pies (1590–1666), Pfalz-Neuburgischer und Kaiserlicher Regimentsfeldscherer
 Eike Pies (* 1942), deutscher Journalist, Autor und Unternehmer
 Ernst Ludwig Pies (1885–1942), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hermann Pies (1888–1983), deutscher Studienrat
 Ingo Pies (* 1964), deutscher Wirtschaftsethiker
 Norbert Pies (* 1956), deutscher Biologe, Sachbuchautor, Regionalhistoriker und Genealoge
 Otto Pies (1901–1960), deutscher Priester, Jesuit, Kritiker des Nationalsozialismus

Siehe auch:
 Peace
 Pease
 Piece
 Piesse
 Pis